Francis Lucas peut faire référence à :

 Francis Lucas ( – 1770), officier de la Royal Navy
 Francis Lucas (1669–1746), Member of Parliament pour Monaghan Borough 1713–1746 et du comté de Monaghan 1695
 Francis Lucas (1850–1918), chef d'entreprise britannique et Member of Parliament pour Lowestoft 1900–1906

Voir aussi 
 Frank Lucas